Melltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Melltjärn (Karlanda socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (6,65 ha)
Melltjärn (Skillingmarks socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (15 ha)
Melltjärnet, sjö i Eda kommun,  (2,1 ha)
Melltjärnen, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun,  (7,59 ha)
Lill-Melltjärnen, sjö i Åre kommun, 
Melltjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (13 ha)
Melltjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn